Boland ist der Name folgender Personen:

 Boland (Prior) (Volcandus, Volvandus, Vollienardus; † 1237) OP Prior in Basel und Straßburg (LThK)

und der Familienname folgender Personen:

 Andrew Boland (* 1972), irischer Kanute
 Bridget Boland (1913–1988), britische Drehbuchautorin und Dramatikerin
 Derek Boland, bekannt als Derek B (1965–2009), britischer Rapper
 Eavan Boland (1944–2020), irische Dichterin
 Edward Boland (1911–2001), US-amerikanischer Politiker
 Ernest Bertrand Boland OP (* 1925), Altbischof von Multan
 Francy Boland (1929–2005), belgischer Jazzpianist
 Frederick H. Boland (1904–1985), irischer Politiker
 Gerald Boland (1885–1973), irischer Politiker
 Harry Boland, irischer Basketballspieler

 John Kevin Boland (* 1935), US-amerikanischer Geistlicher, Altbischof von Savannah
 Katie Boland (* 1988), kanadische Schauspielerin
 Kevin Boland (1917–2001), irischer Politiker (Fianna Fáil)
 Mary Boland (1880–1965), US-amerikanische Schauspielerin

 Mirko Boland (* 1987), deutscher Fußballspieler
 Patrick J. Boland (1880–1942), US-amerikanischer Politiker
 Raymond James Boland (1932–2014), irischer römisch-katholischer Bischof
 Rosita Boland (* 1965), irische Journalistin und Schriftstellerin
 Thomas Aloysius Boland (1896–1979), US-amerikanischer römisch-katholischer Bischof
 Veronica Grace Boland (1899–1982), US-amerikanische Politikerin
 Wilfried Boland (* 1953), niederländischer Astronom
 Wilhelm Boland (* 1950), deutscher Chemiker

Sonstiges:
 Boland District Municipality, früherer Name von Cape Winelands, eine territoriale Verwaltungseinheit in der Provinz Westkap, Südafrika

im NRHP gelistete Objekte:
 Boland Archeological District, in Times Beach, Missouri, ID-Nr. 74001080
 Boland House, in Burnside, Kentucky, ID-Nr. 84001939

Siehe auch:
 Bolland
 Poland
 Mount Boland